Jeunesse Athlétique d'Akpo-Missérété Football Club é um clube de futebol do Benim. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 2008–09.

Clubes de futebol do Benim